Plaats in Indonesië
 Setia Negara (Baradatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Setia Negara (Siantar Sitalasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra